Priocnemis cyphonota  — вид дорожных ос рода Priocnemis (подрод Leptopriocnemis, Pompilidae).

Распространение 
Дальний Восток: Приморский край (Кедровая Падь, Владивосток, Лазовский заповедник, Уссурийский заповедник), Курильские острова (Кунашир), Япония (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю).

Описание 
Длина тела самцов 6,0—10,0 мм, самок — 7,1—12,0 мм. Основная окраска тела чёрная. Лёт отмечен в августе и сентябре. Предположительно, как и другие виды своего рода охотятся на пауков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Priocnemis
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1905 году
Эндемики Дальнего Востока